Lip (bloem)
Labellum (insect)

Bloemmorfologie